

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 11 podstawowych
 Osowiec – przysiółek wsi Ligota Rybińska w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz
 Osowiec – przysiółek wsi Toruń w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Osowiec – osada w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Osowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Osowiec – część wsi Brudzew w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Osowiec – część wsi Bliźniew w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Osowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola
 Osowiec – kolonia wsi Tończa w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw 
 Osowiec – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa
 Osowiec – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Osowiec – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Osowiec – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Goniądz
 Osowiec – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów
 Osowiec – przysiółek osady Osowo Lęborskie w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Osowiec – osada w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna
 Osowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa
 Osowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Inne 
 Osowiec – dawna nazwa wsi Osówiec
 Osowiec – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Czyść
 Osowiec – stacja kolejowa w Osowcu-Twierdzy, w województwie podlaskim, w Polsce

Zobacz też 
 Osowiec-Twierdza
 Twierdza Osowiec
 Osowa, Osowe, Osowo, Osów